McCune ist der Familienname folgender Personen:

 Adam McCune (* 1985), US-amerikanischer Schriftsteller
 Alfred W. McCune (* 1849), britisch-amerikanischer Unternehmer und Politiker
 Emma McCune (1964–1993), britische Entwicklungshelferin
 George M. McCune (1908–1948), US-amerikanischer Linguist, Mitentwickler der McCune-Reischauer-Umschrift für die koreanische Schrift
 Grant McCune (1943–2010), US-amerikanischer Filmtechniker, Oscar-Preisträger
 Keith McCune (* 1955), US-amerikanischer Schriftsteller, Vater von Adam McCune
 Lisa McCune (* 1971), australische Schauspielerin
 Robert McCune (* 1979), US-amerikanischer  Footballspieler
 Rolland D. McCune (* 1934), US-amerikanischer Theologe
 Sara Miller McCune (* 1941), US-amerikanische Verlegerin
 Shannon Boyd-Bailey McCune (1913–1993), US-amerikanischer Geograph, Bruder von George M. McCune
William McCune (1953–2011), US-amerikanischer Logiker und Informatiker

McCune ist außerdem:
 McCune (Kansas), eine Kleinstadt in Kansas, Vereinigte Staaten